Os Condenados (1975) — filme brasileiro de Zelito Viana
Os Condenados (2007) — filme canadense de Scott Wipper, chamado originalmente The Condemned

Desambiguações de cinema